Хейберг, также Гейберг (Heiberg):
 Гейберг — название юго-западной части Швабских Альп, гор в Германии.

Фамилия 
Фамилия немецкого или скандинавского происхождения. Известные носители:
 Хейберг, Аксель (1848—1932) — норвежский дипломат, финансист и меценат.
 Хейберг, Гуннар (1857—1929) — норвежский драматург, критик и театральный режиссёр.
 
 Хейберг, Йоханна Луиза (1812—1890) — датская актриса.
 Хейберг, Петер Андреас (1758—1841) — датский писатель.

См. также 
Объекты, названные в честь Акселя Хейберга:
 Ледник Акселя Хейберга
 Арктический остров Аксель-Хейберг (Канада)
 Острова Гейберга — архипелаг в Карском море.